Der Schach-Weltpokal 2002 war ein internationales Schachturnier, das vom 9. bis 22. Oktober 2002 in Hyderabad, Indien, stattfand. Wie bereits das Vorgängerturnier 2000 war es noch nicht Teil des Weltmeisterschaftszyklus. Dabei gelang es Viswanathan Anand aus Indien, seinen Titel im Finale gegen den Usbeken Rustam Kasimjanov zu verteidigen. Er sicherte sich damit ein Preisgeld von 46.000 US-Dollar.

Teilnehmer 
Folgende Spieler qualifizierten sich für die Weltpokal. Die Elo-Zahlen beziehen sich auf Oktober 2002. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei allen Teilnehmern um Großmeister.

Modus 
Die Teilnehmer wurden zunächst in 4 Gruppen mit je 6 Spielern eingeteilt. In jeder Gruppe wurde ein einfaches Single-Round-Robin gespielt.
Die zwei Besten jeder Gruppe rückten in eine KO-Runde vor. Als Tie-Break wurde der Koya-Score genutzt. Das klassische Zeitformat waren 90 Minuten für die gesamte Partie mit einem Zeitaufschlag von 30 Sekunden pro Zug ab dem ersten Zug.
Dort wurden zunächst 2 Partien mit klassischer Bedenkzeit ausgetragen, bei Gleichstand folgten zwei Schnellschach-Partien (15min+10).
Wäre der Spielstand immer noch ausgeglichen gewesen, wären so lange je zwei Sudden-Death-Partien gespielt worden (4min+10 für Weiß, 5min+10 für Schwarz), bis ein Sieger festgestanden hätte.
Im Gegensatz zum heute üblichen Armageddon, hätte ein Unentschieden keinen Sieg für Schwarz bedeutet. Doch diese Regelung kam nicht zum Einsatz.

Gruppen

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

KO-Runde

Weblinks 
 World Chess Cup 2002 im Web-Archive

Einzelnachweise 

2002
Schachwettbewerb in Indien
Weltpokal
Sportveranstaltung in Hyderabad (Indien)